Айгюн () — советский мелодраматический фильм 1960 года производства киностудии Азербайджанфильм, экранизация одноимённой поэмы Самеда Вургуна.

Сюжет 
Айгюн и Амирхан были красивой влюблённой парой. Амирхан пристрастился к алкоголизму, этот шаг разрушил крепкую семью, что стало причиной страдания и вдруг Амирхан бросил пить и у него появился шанс на воссоединение с семьёй.

Создатели фильма

В ролях 
 Наджиба Меликова - Айгюн
 Гасанага Салаев - Амирхан
 Рена Топчубашова - Улькер
 Сурая Гасымова - Шафига
 Гюндус Аббасов - Эльяр
 Фатех Фатуллаев - директор совхоза
 Рза Афганлы - учитель
 Софа Баширзаде - учительница
 Мамед Садигов - почтальон
 Башир Сафароглу - работник колхоза
 М. Кафказлы
 Амилет Гурбанов - гость (в титрах не указан)
 Осман Хегги - друг Амирхана (в титрах не указан)
 Гаджимурад Егизаров - гость (в титрах не указан)
 Лейла Рзаева - гостья (в титрах не указана)

Роли дублировали (в титрах не указаны) 
 Окума Гурбанова - Айгюн (Наджиба Меликова)
 Лейла Бадирбейли - учительница (Софа Баширзаде)
 Азизага Гасымов - работник колхоза (Башир Сафароглу)
 Софа Баширзаде - Шафига (Сурая Гасымова)
 Садых Гусейнов - учитель (Рза Афганлы)

Административная группа 
 оригинальный текст: Самед Вургун
 автор сценария и режиссёр-постановщик: Камиль Рустамбеков
 оператор: Алигусейн Гусейнов
 художник: Фаиг Ахмедов
 композитор: Закир Багиров
 звукооператор: Агахусейн Керимов
 режиссёр монтажа: В. Миронова
 ассистенты режиссёра: Г. Гасанов (присутствует в титрах), Т. Бабазаде (в титрах не указан)
 ассистент оператора: И. Хоштария
 редакторы: Осман Сариваллы, Анвар Алибейли
 оркестры и хоры:  Хор Азербайджанского телевидения и радио, Симфонический оркестр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета имени Мирзы Фатали Ахундова
 дирижёр: Чингиз Гаджибеков
 директор фильма: Х. Салимов
 текст от автора: Али Зейналов
 в фильме поют: Шовкет Алекперова, Мирза Бабаев (в титрах не указаны)

Интересные факты 
 В фильм были включены архивные кадры из жизни поэта Самеда Вургуна.
 Фильм вышел на экраны 3 января 1961 года.

Библиография 
 Bəhramoğlu, R; Əhmədov, T. ""Aygün" ekranda" [S. Vurğunun həmin adlı poemasının ekrana çəkilməsi haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1959.- 14 fevral.
 İsmayıl Şıxlı. ""Aygün" ekranda" //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1961.- 7 yanvar.
 Babayev, N. "Tamaşaçı razı qalır" //Kommunist.- 1961.- 11 may.
 Süleymanova, Z. "Tamaşaçılar arasında" //Azərbaycan gəncləri.- 1961.- 12 may.
 Nizami, N. "Aygün" //Nuxa fəhləsi.- 1961.- 14 may.

Ссылки 
 Краткая информация.
 Краткая информация.

Фильмы СССР 1960 года
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Фильмы на азербайджанском языке
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы-мелодрамы 1960 года
Экранизации произведений Самеда Вургуна